Die Saison 1973/74 war die 31. reguläre Meisterschaftsrunde in Mexiko seit Einführung der Primera División in der Saison 1943/44. 

Der Absteiger der vorangegangenen Saison, CF Pachuca, wurde durch den Aufsteiger CF Madero ersetzt. 

Wie in der Vorsaison qualifizierten sich auch in dieser Saison die beiden bestplatzierten Mannschaften jeder Gruppe (Cruz Azul und Monterrey in der Gruppe A sowie Atlético Español und Puebla in der Gruppe B) für das Halbfinale um die Meisterschaft, die auch in dieser Saison von der bestplatzierten Mannschaft der Punktspielrunde (Cruz Azul) gewonnen wurde. 

Im Kampf um den Klassenerhalt standen sich die beiden Gruppenletzten (Laguna und San Luis) gegenüber. Auch in diesem Jahr verlor der Letztplatzierte der Gesamttabelle (San Luis) die Relegationsrunde und stieg in die zweite Liga ab. 

Trotz der zusätzlichen Play-offs (seit 1970/71 wird die Meisterschaft in Mexiko nicht mehr aufgrund der Gesamttabelle entschieden, obwohl alle Mannschaften nach wie vor je ein Heim- und ein Auswärtsspiel gegen alle anderen Teams der Liga absolvieren) setzte sich in allen vier bisherigen Spielzeiten letztendlich die sportliche Gerechtigkeit durch: auch diesmal wurde die punktbeste Mannschaft der gesamten Saison Meister und das punktschlechteste Team stieg ab.

Gesamtjahrestabelle 1973/74 

Die nachstehende Gesamttabelle zeigt die eigentliche Platzierung der Mannschaften und die Hintergrundfarbe zeigt, ob die jeweilige Mannschaft der Gruppe A (grün) oder der Gruppe B (rot) zugeordnet war.

|}

1TQ = Torquotient. Seinerzeit wurde in Mexiko bei Punktgleichheit der Torquotient zur Ermittlung der besseren Platzierung herangezogen und es galt noch nicht die Tordifferenz.

Randnotiz 
Vor dem letzten Spieltag führte der CF Monterrey die Gesamttabelle an und musste sein letztes Spiel beim Tabellenzweiten, Cruz Azul, absolvieren. Durch den 2:0-Sieg der Hauptstädter stieß Cruz Azul die Nordmexikaner vom ersten Platz und nahm diesen selbst ein.

Kreuztabelle zur Saison 1973/74 

Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Der Name der Heimmannschaft ist in der linken Spalte, das Logo bzw. ein Kürzel der Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Die Play-offs

Meisterschaftsrunde 
In den Halbfinals der Meisterschaftsrunde gab es die folgenden Begegnungen: 

|}

Das Meisterschaftsfinale:

|}

Relegationsrunde 

|}

Statistik

Torjägerliste

Siehe auch 
 Primera División (Mexiko)

Weblinks 
 Die Saison 1973/74 bei RSSSF.com

1973
Fußballsaison 1973/74